Speedball – combinazione di eroina o morfina con cocaina o più raramente anfetamine
Speedball – EP live di Lee Morgan del 1974
Speedball – videogioco del 1988
Speedball – personaggio dei fumetti Marvel Comics